Salem Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Lutheran Church (Massachusetts), ID-Nr. 89001341
 Salem Lutheran Church (Wisconsin), ID-Nr. 80004596